Jaguaruna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguaruna (ort), Santa Catarina, 
 Jaguaruna (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar